Хоминка — название населённых пунктов:

 Хоминка — деревня в Лоевском районе Гомельской области Белоруссии.
 Хоминка — село в Раздельнянском районе Одесской области Украины.